Се́льское поселе́ние — один из типов муниципальных образований в России, представляет собой один или несколько объединённых общей территорией сельских населённых пунктов (посёлков, сёл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов, починков и других сельских населённых пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. Сельское поселение входит в состав муниципального района.

Для органов местного самоуправления сельских поселений конституционно гарантированными полномочиями продолжают оставаться формирование местного бюджета, управление муниципальной собственностью, самостоятельное определение структуры органов местной власти, территориальная организация местного самоуправления, охрана общественного порядка и другие.

Характеристика 

Данный тип муниципальных образований был предусмотрен в законе 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и введён в ходе муниципальной реформы.

В состав территории сельского поселения могут входить, как правило, один сельский населённый пункт или посёлок с численностью населения более 1000 человек (для территории с высокой плотностью населения — более 3000 человек) и (или) объединённые общей территорией несколько сельских населённых пунктов с численностью населения менее 1000 человек каждый (для территории с высокой плотностью населения — менее 3000 человек каждый).

Сельское поселение имеет административный центр — населённый пункт, который определён с учётом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган данного сельского поселения.

Границы сельского поселения, в состав которого входят два и более населённых пункта, как правило, устанавливаются с учётом пешеходной доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населённых пунктов, входящих в его состав. Исключение составляют территории с низкой плотностью населения, а также отдалённые и труднодоступные местности.

Численность населения сельского поселения, как правило, варьируется от нескольких десятков человек до 15—20 тысяч жителей. Есть сельские поселения с населением более 30 тысяч человек, а в Орджоникидзевском сельском поселении (Ингушетия) в 2013 году проживали более 60 тысяч человек (с 2016 года это городской округ Сунжа).

В Дагестане в состав одного из муниципальных районов входит муниципальный участок. В Северо-Енисейском районе Красноярского края, единственном в Российской Федерации, все населённые пункты непосредственно входят в состав муниципального образования, без городских и сельских поселений; в Эвенкийском районе (сельские) поселения объединяются в три группы: Илимпийскую, Тунгусско-Чунскую и Байкитскую, возникшие на месте упразднённых муниципальных районов.

Преемственность 
Фактически термин заменил существовавшее в советский и ранний постсоветский периоды понятие «сельский совет», а также часто употреблявшийся акроним «сельсовет» (в 1990-е годы заменено термином «сельский округ», которое было в ходу до муниципальной реформы 2006 года). Зачастую сельское поселение соответствует сельсовету советских времён или волости досоветского и постсоветского периодов, например, Сельское поселение «Тямшанская волость» Псковского района Псковской области. Сейчас в некоторых областях слово «сельсовет» сохраняется как синоним сельскому поселению или используется в названиях, например, сельское поселение Новинский сельсовет в Богородском районе Нижегородской области.

Количество

Динамика по России в целом 

По обновлённым данным, на 1 января 2021 года насчитывалось 16 248 сельских поселений.

По субъектам РФ 
На 2020 год сельские поселения полностью отсутствуют в Калининградской, Магаданской, Московской и Сахалинской областях в связи с преобразованием всех муниципальных районов в городские округа. Также в 2020 году были упразднены все сельские поселения Ставропольского края, а в 2021 сельские поселения Удмуртии в связи с преобразованием муниципальных районов в муниципальные округа (ранее части муниципальных районов в городские округа). 

 Основные статьи:
 Количество муниципальных образований по субъектам РФ
 Количество сельских населённых пунктов в субъектах Российской Федерации

См. также 
 Волость
 Сельсовет
 Сельское население
 Городское поселение
 Пример статьи о сельском поселении: Большеколпанское сельское поселение

Примечания 

Местное самоуправление в Российской Федерации
Сельские поселения России
Списки муниципальных образований России
Типы административно-территориальных единиц Российской Федерации